Korzeń peut faire référence à :

Toponymie

 Korzeń  est un village de la voïvodie de Mazovie
 Korzeń  est un village de la voïvodie de Łódź

Patronyme
 

Homonymie de localités